

Architettura
Palazzo Marrucci – edificio storico situato a Francavilla Fontana

Persone
Enrico Marrucci – politico italiano
Luciano Marrucci – presbitero, insegnante e scrittore italiano
Luigi Marrucci – vescovo cattolico italiano